Le terme Boiteuse peut signifier:

Toponymmes

(Québec)

Lac de la Boiteuse, territoire non organisé du Mont-Valin, municipalité régionale de comté Le Fjord-du-Saguenay, région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 54' 06"; 71° 16' 32"
Lac des Îles de la Boiteuse, toponyme remplacé par: Lac de la Boiteuse, (Lac), territoire non organisé du Mont-Valin, municipalité régionale de comté Le Fjord-du-Saguenay, région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 54' 06"; 71° 16' 32"
Zec du Lac-de-la-Boiteuse, (Zone d'exploitation contrôlée), territoire non organisé du Mont-Valin, municipalité régionale de comté Le Fjord-du-Saguenay, région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 54' 00"  71° 16' 00"
Baie de la Boiteuse, territoire non organisé du Mont-Valin, municipalité régionale de comté Le Fjord-du-Saguenay, région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 59' 44"; 71° 07' 49"
Rivière de la Boiteuse, territoire non organisé du Mont-Valin, municipalité régionale de comté Le Fjord-du-Saguenay, région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 59' 40"; 71° 08' 21"